Sharkey ist der Familienname folgender Personen:

 Feargal Sharkey (* 1958), nordirischer Sänger

 Jackie Sharkey (1897–1970), italienischer Boxer
 Jean Sharkey (* um 1930), irische Badmintonspielerin, siehe Jean Lawless
 Jim Sharkey († 2014), schottischer Fußballspieler
 John Sharkey, Baron Sharkey (* 1947), britischer Manager und Politiker der Liberal Democrats
 Lance Sharkey (1898–1967), Generalsekretär der Communist Party of Australia (1930–1949)
 Nick Sharkey (1943–2015), schottischer Fußballspieler
 Noel Sharkey (* 1948), britischer Informatiker
 Patrick Sharkey, irischer Boxer
 Ray Sharkey (1952–1993), US-amerikanischer Schauspieler
 Shaun Sharkey, US-amerikanischer DJ und Musikproduzent
 Tom Sharkey (1873–1953), US-amerikanischer Boxer
 William L. Sharkey (1798–1873), US-amerikanischer Politiker

Sharkey ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sharkey (Kentucky)
 Sharkey County, Mississippi

Siehe auch:
 Sharki
 Sharqi